Tlenek miedzi(I) – Cu2O
 Tlenek miedzi(II) – CuO